Села
 Грушківка — Полтавська область, Гребінківський район
 Грушківка — Черкаська область, Кам'янський район
 Грушківка — Черкаська область, Катеринопільський район

 Грушківка — колишнє село у Яготинському районі (тепер територія Згурівського району) Київської області, зняте з обліку 28 липня 1986 року